Ponte de D. Luís (Porto)
Ponte de D. Luís (Santarém)

Desambiguações de topônimos